Denumirea de Preseka se poate referi la:
 Preseka, sat în regiunea Kărdjali, Bulgaria;
 Preseka, comună în cantonul Zagreb, Croația.